Провінція Бін — історична провінція в Китаї
 Бін (фільм) — англійський комедійний фільм 1997 року.
 Містер Бін — персонаж багатьох комедійних фільмів («Містер Бін на відпочинку», телесеріал «Містер Бін» тощо)
 Бін — частинка в арабських іменах, що означає «син…»

 Вільям Джексон Бін — британський ботанік
 Кирило Бін — український актор
 Майкл Коннелл Бін — американський актор
 Шон Бін — американський актор
 Юн Сун Бін (кор. 윤성빈) — південнокорейський скелетоніст, олімпійський чемпіон